Ранок — частина доби після ночі, початок, перші години дня.

Преса 

 «Ранок» — громадсько-політичний і літературно-мистецький місячник
 «Ранок» — релігійно-народна газета, спочатку орган Незалежної Грецької Церкви в Канаді, з 1912 Пресвітеріянської. Виходила 1905 — 1920 рр.
 «Ранок» — тижневик, орган Хабаровської Української Ради, виходив у Хабаровську на Зеленому Клині.
 «Ранок» — видавництво в Києві, засноване 1906 р.
 «Ранок» — видавництво в Харкові, засноване в 1997 р.

Населені пункти 

 Ранок — село в Коропському районі Чернігівської області
 Ранній Ранок — село в Криворізькому районі Дніпропетровської області
 Червоний Ранок — назва кількох населених пунктів

Інше 
 «Ранок» — мармурова статуя, створена Мікеланджело Буонарроті.
 «Ранок» — картина Тетяни Яблонської.
 «Ранок» — молодіжний фестиваль аматорського кіно (м. Кропивницький).
 «Ранок» — російський фільм (2009).

Джерела

Див. також 
 «Італійський ранок» — картина Карла Брюллова 1823 року (полотно, олія), написана в Кілі (Німеччина).
 «Ранок понеділка» — фільм грузинсько-французького кінорежисера Отара Іоселіані (2002).